

Трі-Лейкс — місто, штат Вісконсин
 Трі-Лейкс — переписна місцевість, штат Флорида
 Трі-Лейкс — переписна місцевість, штат Вашингтон
 Трі-Лейкс — переписна місцевість, штат Вісконсин